Rieckhof steht für:

 Rieckhof (Kulturzentrum), ein Kultur- und Veranstaltungszentrum in Hamburg-Harburg.

Rieckhof ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rieckhof (* 1959), deutscher Politiker (SPD) in Hamburg
 Anne Rieckhof (* 1989), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Rieckhoff